Lucaciu ist der Nachname folgender Personen:

 Adina Lucaciu (* 1980), rumänische Schauspielerin
 Antonio Lucaciu (* 1987) deutscher Jazzmusiker
 Robert Lucaciu (* 1988) deutscher Jazzmusiker
 Simon Lucaciu (* 1998) deutscher Jazzmusiker
 Vasile Lucaciu (1852–1922), rumänischer Geistlicher und politischer Schriftsteller